Teufl ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Teufl (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Gernot Teufl (* 1966), österreichischer Fußballspieler

 Valerie Teufl (* 1986), österreichische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Werner Teufl (* 1936), deutscher Gastronomiekritiker und Filmautor

Siehe auch:
 Teufel (Begriffsklärung)
 Toifl
 Teuffel